Ами́рова — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Амирова, Гульнара Ирнесовна (род. 1968) — российская театральная актриса, Народная артистка Республики Башкортостан.
 Амирова, Замира Шамилиевна (род. 1979) — узбекская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на средние дистанции.
 Амирова, Марина Васильевна (род. 1938) — советский и российский тренер по плаванию.
 Амирова, Сусанна Андреевна (1911—2006) — учёный-химик, профессор, заведующая кафедрой неорганических веществ Пермского государственного университета и Пермского политехнического института.
 Амирова, Тамара Александровна (род. 1929) — советский и российский языковед, доктор филологических наук, профессор МГЛУ.
 Амирова, Хураман Годжа кызы (1925—2000) — советский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1950).